De Players Tour Championship 2010-11 is de eerste editie van een reeks snookertoernooien. De tour bestaat uit twaalf toernooien (zes in het Verenigd Koninkrijk en zes op het Europese continent) en een finaletoernooi voor de 24 beste spelers van de hele tour. In alle toernooien zijn rankingpunten te verdienen voor de spelers op de 'Main Tour' 2010-11. Voor het finaletoernooi komen alleen spelers in aanmerking die aan minimaal drie PTC's en drie EPTC's hebben deelgenomen.

Kalender

PTC 1
Finales

PTC 2
Finales

PTC 3
Finales

PTC 4
Finales

EPTC 1 - Fürth
Finales

EPTC 2 - Brugge

PTC 5

PTC 6

EPTC 3 - Rüsselheim

EPTC 4 - Glouchester

EPTC 5 - Hamm

EPTC 6 - Praag 

Snooker in 2010
Snooker in 2011